Дивизион 2 1996/1997 годов () — 58-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал ? 1996 года и закончился ? 1997 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Лига 2 1996/97 на lfp.fr 
 Лига 2 1996/97 на rsssf.com 

1996/1997
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1996 году
Спорт во Франции в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997